Het ATP-toernooi van Montevideo 1995 (met de officiële naam Topper Open) werd gespeeld van 30 oktober tot en met 5 november 1995. Er werd gespeeld op de outdoor gravelbanen van de Carrasco Lawn Tennis Club in de Uruguayaanse hoofdstad Montevideo.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

ATP-toernooi van Montevideo
Montevideo